

Toponymie
en Pologne, Kalinowo peut désigner :
dans la voïvodie de Podlachie
 Kalinowo, village du powiat de Łomża 
 Kalinowo, village du powiat de Sejny
 Kalinowo, village du powiat de Zambrów

dans la voïvodie de Mazovie
 Kalinowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Kalinowo, village du powiat de Pułtusk
 Kalinowo, village du powiat de Wyszków

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kalinowo, village du powiat d'Elbląg, 
 Kalinowo, village et siège de la gmina de Kalinowo  du powiat d'Ełk
 Kalinowo, village du powiat de Giżycko

dans la voïvodie de Lubusz
 Kalinowo, village du powiat de Świebodzin